Села:
 Димине — Кіровоградська область, Новоукраїнський район (в минулому — Маловисківський район)
 Димине — Кіровоградська область, Кропивницький район (в минулому — Новоукраїнський район)